A41 ou A-41 peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 Intermares (A-41), un navire-école de l’Armada espagnole.

Histoire 
 A41, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Pharaon assis.

Jeux 
 Défense indienne ancienne, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Autres septicémies, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-41, reliant Ciudad Real et Puertollano ;
  Autoroute française A41, reliant Grenoble à Genève ;
  Autoroute portugaise A41, la Circulaire Régionale Extérieure de Porto.

Routes
  Route anglaise A41 reliant Londres et Birkenhead ;
  Olympic Highway reliant Cowra et Albury en Australie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres